

Cinema 
Eine Nacht in Venedig – film del 1934 diretto da Robert Wiene
 Una notte a Venezia (Eine Nacht in Venedig) – film del 1953 diretto da Georg Wildhagen

Musica 
Eine Nacht in Venedig – operetta di Johann Strauss
Eine Nacht in Venedig – album dei Rondò Veneziano